Ischyropalpus är ett släkte av skalbaggar. Ischyropalpus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kvickbaggar
Ischyropalpus